Die Tour de Ski 2012/2013 (Sponsorenname Viessmann FIS Tour de Ski performance by Craft Sportswear) war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2012/13 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 29. Dezember 2012 und dem 6. Januar 2013 an vier verschiedenen Orten in drei Ländern statt.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Oberhof, 29. Dezember 2012 (Prolog) 

Anmerkung: BS = Bonussekunden

Oberhof, 30. Dezember 2012 (Verfolgung)

Val Müstair, 1. Januar 2013 (Sprint) 

Angegeben ist die Laufzeit der Qualifikation. Zusammen mit den Bonussekunden (BS) der Finaldurchgänge fließt diese Zeit in die Gesamtwertung mit ein.

Toblach, 3. Januar 2013 (Verfolgung)

Toblach, 4. Januar 2013 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 5. Januar 2013 (Distanzrennen)

Val di Fiemme, 6. Januar 2013 (Bergverfolgung)

Gesamtwertung

Preisgelder 

Quelle: FIS

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Terminkalender (PDF; 84 kB)

Einzelnachweise 

2012
Sportveranstaltung 2012
Sportveranstaltung 2013
Wintersport-Weltcup 2012/13
Sportveranstaltung in Toblach